Rudna (gemeente)
 Rudna (Neder-Silezië)
 Zie ook: Rudná (doorverwijspagina)